Il singolare dell'Open Prévadiès 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Christophe Rochus era il detentore del titolo.

Josselin Ouanna ha battuto in finale 7–5, 1–6, 6–4 Adrian Mannarino.

Teste di serie

  Adrian Mannarino (finale)
  Simon Stadler (primo turno)
  Josselin Ouanna (campione)
  Édouard Roger-Vasselin (primo turno)

 Pavel Šnobel (primo turno)
 Grega Žemlja (quarti di finale)
 Jurij Ščukin (semifinali)
 Miguel Ángel López Jaén (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open Prévadiès Saint-Brieuc 2009